Barique steht für:

 Barique, ein Ort und Suco in Osttimor
 Barique (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor, ehemals Barique/Natarbora
 Barique (Grenada), ein Ort in Grenada

Siehe auch:
 Barrique